Griebel steht für
 die Familie Griebel (Musikerfamilie)
 die Familie Griebel (Familie, Schleswig-Holstein)

Griebel ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Griebel (* 1973), deutsche Schriftstellerin und bildende Künstlerin
 Constant Griebel (1876–1965), deutscher Lebensmittelchemiker
 Erich Griebel (vor 1920–1957), deutscher Sachbuchautor und Forscher zu Hermann Löns

 Fritz Griebel (1899–1976), deutscher Maler, Grafiker, Scherenschnittkünstler und Entwurfszeichner für Gobelins
 Georg Griebel (1941–2002), deutscher Maler und Restaurator
 George Henry Griebel (1846–1933), deutsch-amerikanischer Architekt
 Hermann Griebel (1892–1932), deutscher Schriftsteller, Theaterspielleiter und Maler 
 Ingrid Griebel-Zietlow (1936–1999), deutsche Malerin und Grafikerin 
 Karl Griebel (1872–1922), deutscher Architekt
 Leopold Matthias Griebel (1781–1858), deutscher lutherischer Geistlicher
 Matthias Griebel (* 1937), Dresdner Heimatforscher
 Michael Griebel (* 1960), deutscher Mathematiker und Informatiker
 Nele Schröder-Griebel (* 1981), deutsche Klassische Archäologin
 Nikolaus Griebel (* 1934), deutscher Architekt in Weimar
 Otto Griebel (1895–1972), deutscher Maler der Neuen Sachlichkeit und der proletarisch-revolutionären Kunst
 Rolf Griebel (* 1949), deutscher Bibliothekar
 Sophia Griebel (* 1990), deutsche Skeletonpilotin
 Tekla Griebel Wandall (1866–1940), Komponistin
 Theodor Griebel (1838–1875), deutscher Jurist und Politiker
 Ulrich Griebel (* 1942), deutscher Dramaturg und Hörspielautor

Griebel heißt der Ort
 Griebel, Ortsteil von Kasseedorf, Schleswig-Holstein

Griebel heißen außerdem
 die Gartenzwergmanufaktur Philipp Griebel in Gräfenroda
 die Titelfigur des Romans „Leonore Griebel“ von Hermann Stehr

Siehe auch:
 Griebl
 Gribel
 Gribl
 Kriebel